Naša mala klinika je hrvatska humoristična serija koja je originalno prikazivana na programu Nove TV i snimljena nakon slovenačke prvobitne serije u produkciji POP TV.

Radnja 

Radnja serije se zbiva u klinici u kojoj radi mali, ali dinamični i šaljivi tim. Za prevoz bolesnika zadužen je vozač Milan „Mile” Car. Portir, ujedno i zaštitar, šaljivi je Šemsudin „Šemso” Dino Poplava koji je celi dan radnom mestu i propušta mnogo toga zanimljivog na klinici (osim ako scenaro za ludosti ne napiše sam). Primarijus dr Ante Guzina ima dugu karijeru doktora i vrlo je pametan, a ostalim zaposlenicima zna da da dobar savjet. Dr Veljko Kunić, spretni hirurg, najviše voli (njoj pred nosom) da zbija šale na račun poslovne direktorke Sanje Grospić M.B.A., koja je opsjednuta poslom i radom klinike (naročito na ekonomskom planu) a koju svi u njenoj odsutnosti zovu Grospićka. Dr Toni Grgeč je mladi doktor koji svako jutro kasni i nikada na stigne na jutarnje sastanke, kojima prisustvuje i Grospićka. Dr Franjo Slaviček, uspešni je doktor internista koji lako može da eksplodira iako ima masku mirnog čoveka. Kasnije se timu pridružuju psihijatar Bogo Moljka, koji je stručan ali neke stvari zna pogrešno da protumači, dermatologinja Lili Štriga, koja je uspješna doktorica zaljubljena u dr Slavičeka, te fizioterapeut Florijan Gavran, koji najviše voli da provodi vreme sa ’vječnim’ pacijentom na klinici, Ivom Zadrom, kojeg njeguje sestra Helga, koja mu je i najbolja prijateljica a on je u nju ludo zaljubljen.

Pregled

Glavna postava

Gostujuće uloge

Epizode

Sezona 1

Sezona 2

Sezona 3

Sezona 4

Vidi još 
 Naša mala klinika (Srbija)

Spoljašnje veze 
 

Хрватске серије
Хрватске серије које су се почеле приказивати 2004.
Хрватске серије које су се престале приказивати 2007.
Телевизијске серије на хрватском језику